Ры́ков (Ры́кова) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 
 Рыков, Алексей Иванович (1881—1938) — российский революционер, председатель правительства СССР (1924—1930).
 
 Рыков, Валентин Павлович (1926—2015) — капитан 1-го ранга, Герой Социалистического Труда.
 Рыков, Валериан Никитович (1874—1942) — советский архитектор.
 
 Рыков, Владимир Владимирович (род. 1987) — российский футболист.
 Рыков, Геннадий Васильевич (род. 1924) — советский дипломат.
 Рыков, Евгений Павлович (1906—1941) — дивизионный комиссар, член Военного Совета Юго-Западного фронта, Герой Советского Союза.
 Рыков, Егор Александрович (род. 1997) — российский хоккеист.
 
 
 Рыков, Леонид Васильевич (1921—1988) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Рыков, Николай Александрович (1910—1984) — советский педагог, методист по естествознанию.
 Рыков, Павел Сергеевич (1884—1942) — советский археолог, музейный работник и краевед, профессор.
 
 Рыков, Юрий Николаевич (род. 1970) — советский, казахстанский, российский футболист; тренер.

Рыкова

Топоним 
 Рыков — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Рыков — село в Самборском районе Львовской области.
 Рыков — село в Козелецком районе Черниговской области.
 Рыков — до 1946 г. название села Поляны в Золочевском районе Львовской области.

Другие значения 
 «Рыков» — название эсминца «Капитан Керн» в 1925—1937 годах.

См. также 
 Рыковы
 Рыкова
 Рыково
 Рыковский
 Рыковщина

Примечания